
Termin -{HIS}- ima više značenja.

 Histidin
 Histidin amonijačna lijaza